La Bouche peut faire référence à :
 La Bouche, un groupe de musique dance des années 1990
 Olivier Levasseur, un pirate surnommé « La Bouche » ou « La Buse »
 Denise la Bouche, une actrice porno allemande.